Eddie Miller puede hacer referencia a:
 Edward Raymond Müller, músico de jazz estadounidense.
 Edwin B. Miller, baloncestista estadounidense.